Балкашин — русская фамилия. Известные носители:

 Балкашин, Анатолий Иванович (1885—1954) — учёный в области проектирования кораблей, доктор технических наук, профессор, инженер-контр-адмирал.
 Балкашин, Василий Матвеевич — Георгиевский кавалер; майор; № 8506; 26 ноября 1850.
 
 Балкашин, Павел Дмитриевич (1797—1842) — капитан 1-го ранга, Георгиевский кавалер (капитан-лейтенант; № 5494; 6 декабря 1836 — за выслугу).
 Балкашин, Степан Яковлевич — Георгиевский кавалер; премьер-майор; № 716; 10 декабря 1789.
 Балкашин, Юрий Анатольевич (1923—1960) — советский композитор.

См. также 
 Балкашино
 Балкашины